Simão Dias kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Simão Dias (kommun), Sergipe, 
 Simão Dias (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar